Longitarsus ferrugineus  — вид  из подсемейства . Распространён в Западной и Центральной Европе, а также в Северной Африке. Взрослые жуки и их личинки питаются листьями мяты (Mentha) (род растений из семейства яснотковых (Lamiaceae)).

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Прыгуны
Животные, описанные в 1860 году